Filip Skoglund, född den 1 april 1992 i Härnösand, är en svensk bandyspelare. Sommaren 2017 skrev han på för elitserieklubben IK Tellus.

Skoglund spelade ungdomsbandy i Härnösands AIK innan han 2008 flyttade till  Edsbyns IF för att gå på bandygymnasiet.

2011 var han med när Sveriges P19-landslag vann nordiska mästerskapet i Björneberg och gjorde dessutom mål i matchen mot Norge.

2013 kom han på tredje plats när elitseriens spelare och ledare fick rösta fram vem som skjuter hårdast i elitserien.

Under hösten 2018 gjorde inte Skoglund en enda elitseriematch med Tellus och i december meddelade tränaren Roland Nyström att han dras med en skada som sannolikt kan hålla honom borta under hela säsongen. Skadan följde med in i nästa säsong och Skoglund kom tillbaka till spel först i november 2019 då han medverkade i en division 2-match med Tellus B-lag och gjorde 3 mål och 1 assist.

Meriter
Allsvensk mästare med IK Tellus 2019/2020.

SM-guld med Edsbyns IF:s P19 2009/2010.

Statistik

Uppdaterad 1 mars 2020

Källor

Svenska bandyspelare
Spelare i Edsbyns IF Bandy
Spelare i Ljusdals BK
Spelare i Broberg/Söderhamn Bandy
Spelare i IK Tellus Bandy
Svenska idrottare under 2000-talet
Personer från Härnösand
Födda 1992
Levande personer
Män